

Малиновська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край
 Малиновська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан
 Малиновська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Малиновська сільська рада — колишня сільська рада, Маслянський район, Тюменська область (1923-1954)

Див. також 
 Малинівська сільська рада